Über den Ursprung der Sprache steht für folgende Schriften:
 Über den Ursprung der Sprache (Jacob Grimm) (1851)
 Über den Ursprung der Sprache (Wilhelm Bleek) (1868)
 Abhandlung über den Ursprung der Sprache von Johann Gottfried Herder (1772)